Момсен, Момзен, Моммзен () — фамилия.
Известные носители:
  (1929—2010) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Детройт Лайонс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс», брат Тони Момсена.
  (род. 1995) — южноафриканский регбист, полуфиналист Высшего дивизиона Кубка Карри в составе клуба «Грикуас» (2019).
 Момсен, Тейлор (род. 1993) — американская актриса, рок-певица, гитаристка и фотомодель.
  (1928—1994) — игрок в американский и канадский футбол, игрок Национальной футбольной лиги в составе клуба «Питтсбург Стилерз», брат Боба Момсена.
 Момсен, Чарльз (1896—1967) — американский вице-адмирал, изобретатель.

См. также 
 Момзен
 Моммзен